Der Zinker steht für:

 Der Zinker (1931), deutscher Spielfilm
 Der Zinker (1959), Fernsehinszenierung des Deutschen Fernsehfunks der DDR
 Der Zinker (1963), deutscher Spielfilm
 Der Zinker (Roman), deutscher Titel eines Romans und Bühnenstücks von Edgar Wallace